Gerhard Just ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Just (Chemiker) (1877–nach 1944), deutscher Chemiker
 Gerhard Just (Schauspieler) (1904–1977), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher